Franco Ciampitti (1903-1988) – scrittore e giornalista italiano
 Giovanni Ciampitti (1877-1967) – avvocato e politico italiano